Торос () — армянское мужское имя, вариант греческого имени Тарас, означающее в переводе «напор» или «энергия». Помимо это имя является образующим словом в фамилии .

Известные носители:

Правители
 Торос Эдесский (?-1098) — армянский князь и правитель Эдесского княжества
 Торос I (? — † 1129/1130) — правитель Киликийской Армении
 Торос II (? — † 1169) — армянский князь из династии Рубенидов, шестой по счету правитель Киликийского армянского царства
 Торос (1244 — † 1266) — принц Киликийского армянского царства. Происходил из царского рода Хетумидов (Хетумян)
 Торос III (1270 — † 1298) — король Киликийского армянского царства. Происходил из династии Хетумидов (Хетумян)

Художники
 Торос Рослин (1210 — † 1260) — армянский художник-миниатюрист XIII века;
 Торос Таронаци — армянский миниатюрист XIV века;

Другие

 Торос Тороманян (1864 — † 1934) — армянский архитектор и археолог, живший в XIX-XX веках.

Примечания 

Мужские имена
Армянские мужские имена